Забрђе има више значења:

Србија 
 Забрђе (Петровац), насеље у општини Петровац на Млави
 Забрђе (Прибој), насеље у општини Прибој
 Забрђе (Сјеница), насеље у општини Сјеница
 Забрђе (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара
 Забрђе (Висок), област у општини Димитровград

Косово и Метохија 
 Забрђе (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић
 Забрђе (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица
 Забрђе (Клина), насеље у општини Клина

Црна Гора 
 Забрђе (Андријевица), насеље у општини Андријевица
 Забрђе (Плужине), насеље у општини Плужине
 Забрђе (Пљевља), насеље у општини Пљевља
 Забрђе (Цетиње), насеље у општини Цетиње
 Забрђе (Луштица), насеље у општини Херцег Нови

Босна и Херцеговина

Република Српска 
 Забрђе (Угљевик), насеље у општини Угљевик
 Забрђе (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош
 Забрђе (Милићи), насеље у општини Милићи

Федерација Босне и Херцеговине 
 Забрђе (Коњиц), насеље у општини Коњиц
 Забрђе (Кисељак), насеље у општини Кисељак

Хрватска 
 Забрђе (Градец), насеље у општини Градец
 Забрђе (Стон), насеље у општини Стон